Гуле́вич — українське прізвище.

Особи 
 Гулевич Валерій (1861—1896) — український актор і хореограф.
 Вацлав Гулевич — посол сеймів Речі Посполитої, брацлавський каштелян.
 Гулевич Владислав Петрович — історик, головний консультант апарату ВР України.
 Гулевич Володимир Сергійович (1867—1933) — російський та радянський біохімік.
 Гавриїл (Ґабріель) Гулевич гербу Новина — кальвініст, посол сеймів Речі Посполитої.
 Галшка Гулевич (Гулевичівна) — одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому.
 Гулевич Олена Степанівна — лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб, заслужений лікар України.
 Сильвестр Гулевич-Воютинський — православний єпископ.

Примітки

Посилання 
 Петро Кулаковський (Острог). Представництво Волинського воєводства на сеймах Речі Посполитої 1632—1647 рр. 

Українські прізвища
Гулевичі